Крова́тка:
 Крова́тка — уменьшительно-ласкательное от кровать.
 Кроватка — село на Украине.
 Кроватка.Ru — российский интернет-чат.

См. также 

 Кровать (значения)